Loretto (Burgenland)
 Loretto (Kentucky)
 Loretto (Minnesota)
 Loretto (Pensilvânia)
 Loretto (Tennessee)

Desambiguações de topônimos